Garden Plain peut désigner les lieux suivants : 

 Garden Plain, une localité de l'Aire spéciale No 2 en Alberta du Sud au Canada.
 Garden Plain, une ville du comté de Sedgwick au Kansas aux États-Unis.

Voir aussi